Ráček je zdrobnělina od slova rak. Může znamenat:

 ráček poustevníček – různé rody a druhy korýšů
 ráček (hádanka) – slovní hádanka založená na principu palindromu

 Příjmení osob

 Blažej Ráček (1884–1970) – český jezuitský kněz a církevní historik
 Jaroslav Ráček – pseudonym Jaroslav Radimského (1889–1946), českého překladatele
 Milan Ráček (* 1943) – česko-rakouský muzeolog a spisovatel

Externí odkazy